Ranford är ett efternamn. Personer med detta efternamn är bland andra:

 Bill Ranford (född 1966), kanadensisk ishockeyspelare 
 Brendan Ranford (född 1992), kanadensisk ishockeyspelare